Лујза Шарлота од Данске (Christiansborg Palace, 30. октобар 1789 - Копенхаген, 28. март 1864)
је била супруга Вилхелм од Хесен-Касела. Била је кћерка данско-норвешког принца Фредерика и Софије Фредерике од Мекленбург-Шверина.

Породично стабло 

Рођени 1789.
Умрли 1864.
Династија Олденбург